Список видов, входящих в род Эсхинантус (Aeschynanthus)
Эсхинантус () — род вечнозелёных лиан и полукустарников семейства .

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 194 вида:

Примечания 

Эсхинантус